Maranello ima više značenja:
 Maranello, Modena
 Maranello, Verona